Sibelius (inslagkrater) op Mercurius
 Caspar Sibelius (1590–1658), Duits-Nederlands theoloog en predikant
 Jean Sibelius (1865–1957), Fins violist en componist